Graffius ist der Name folgender Personen:

 Erich Graff (Ericus Graffius; 1607–1683), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Giacomo Graffi (Jacobus Graffius; 1548–1620), italienischer Benediktinermönch und Kasuist